Harrer:
 Corinna Harrer
 Heinrich Harrer
 Johann Gottlob Harrer
 Karl Harrer